Federation Cup 1972 var den tiende udgave af Fed Cup, den kvindelige pendant til mændenes Davis Cup, arrangeret af International Tennis Federation. Turneringen havde deltagelse af 31 nationer, og alle kampene blev spillet på hardcourt i Ellis Park i Johannesburg, Sydafrika i perioden 20. - 25. marts 1972. Det var første gang, at mesterskabet blev spillet i Afrika, og det var ligeledes første gang, at turneringen blev spillet på hardcourt.

Turneringen blev vundet af værtslandet Sydafrika, som i finalen besejrede Storbritannien med 2-1, og som dermed vandt Fed Cup-titlen for første gang. Det var også første gang, at mesterskabet ikke blev vundet af Australien eller USA. Sydafrikas hold bestod af Brenda Kirk og Patricia Walkden, mens Storbritannien blev repræsenteret af Virginia Wade og Joyce Williams.

Resultater 

Alle holdkampe bestod af tre kampe, to singler og en double, og alle kampe blev spillet bedst af tre sæt.

Hovedrunde

Trøstrunde 

De 23 hold, der tabte i første eller anden runde, spillede i trøstrunden sammen med Folkerepublikken Kina.

Kilder 
 Fed Cup   
 Fed Cup - World Group - 1972  

Fed Cup
Tennis i 1972
Tennis i Sydafrika
Sport i Johannesburg